Le nom Mindy a été utilisé pour des cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique :

 Tempête tropicale Mindy (2003) qui est restée en mer, mais a causé des dommages mineurs à Porto Rico ;
 Tempête tropicale Mindy (2021) un faible système qui est passé du golfe du Mexique à l'Atlantique par le nord de la Floride avant de ce dissiper.

Tempête tropicale homonyme